

Sigle 
 Gastrostomia endoscopica percutanea (Percutaneous endoscopic gastrostomy)
 Piano Esecutivo di Gestione – strumento di programmazione dell'Amministrazione Comunale
 Piccola era glaciale – periodo recente di tempo in cui ci fu un brusco abbassamento della temperatura terrestre
 Progetto Educativo di Gruppo – nell'Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani
 Glicole polietilenico
 Parsing Expression Grammar
 prime editing guide – Un tipo di RNA usato con la CRISPR

Codici 
 PEG – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Perugia (Italia)
 peg – codice ISO 639-3 della lingua pengo
 Costellazione di Pegaso

Altro 
 Peg – singolo degli Steely Dan del 1977 tratto dall'album Aja
 Peg – personaggio Disney
 Peg – nome proprio di persona femminile inglese femminile